Okręty US Navy o nazwie USS „Waters”

 Pierwszy USS „Waters” (DD-115) był niszczycielem typu Wickes. Zwodowany w 1918 roku i sprzedany na złom w roku 1946.
 Drugi USNS „Waters” (T-AGS-45) był okrętem badawczym. Zwodowany w 1992 roku, przebudowany na okręt wspierający testowanie systemu nawigacyjnego dla okrętów podwodnych w roku 1998. 

Waters